Nuova Zelanda
 Riverton o Aparima – località del Southland
 Stati Uniti d'America
 Riverton – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Riverton – città della Contea di Fremont, Iowa
 Riverton – comunità non incorporata della Contea di Cherokee, Kansas
 Riverton – township della Contea di Mason, Michigan
 Riverton – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
 Riverton – villaggio della Contea di Franklin, Nebraska
 Riverton – borough della Contea di Burlington, New Jersey
 Riverton – città della Contea di Salt Lake, Utah
 Riverton – CDP della Contea di King, Washington
 Riverton – città della Contea di Fremont, Wyoming